Дубра́вин — фамилия.

Известные носители 
 Дубравин, Виктор Митрофанович (1925—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Дубравин, Яков Исаакович (род. 1939) — композитор, профессор.

См. также 
  — несколько одноимённых населённых пунктов.